Минутоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минутоли, Генрих (1772—1846) — немецкий путешественник и археолог.
 Минутоли, Энрико (? — 1412) — итальянский куриальный кардинал.